1818 год был в значительной степени определён продолжением "годов без лета", которые наблюдались в 1816-1817 гг. До сих пор является одним из самых холодных годов, уступая только 1816 году.

События 
 1 января — верховный правитель Чили Бернардо О’Хиггинс и члены его правительства подписали в Консепсьоне Декларацию о независимости Чили.
 начало 1818 года — основание «Союза благоденствия».
 5 февраля — наполеоновский маршал Жан Бернадот вступил на шведский престол под именем Карла XIV, положив начало ныне правящей династии.
 12 февраля — в годовщину победы при Чакабуко в Сантьяго и других городах Чили торжественно провозглашена Декларация о независимости.
 26 марта — армия Джексона выступила из форта Скотт на Флориду, начиная Первую семинольскую войну.
 29 марта — в Порт-о-Пренсе скончался от жёлтой лихорадки пожизненный президент Республики Гаити Александр Петион. Его сменил генерал Жан-Пьер Буайе.
 5 апреля — испанские войска разбиты чилийцами в шестичасовом сражении на равнине Майпу.
 21 августа (2 сентября) 1818 года в Санкт-Петербурге распоряжением императора Александра I основана Экспедиция заготовления государственных бумаг (ныне Гознак).
 18 октября — основан Рейнский университет.
 23 октября — вступила в силу временная конституция Чили, провозгласившая гражданские свободы.
 3 декабря — штат Иллинойс принят в состав Соединённых Штатов Америки.

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1818 году
 14 января — Захариас Топелиус, финский писатель (ум. 1898).
 21 января — Адам Киркор, литовский и белорусский археолог и издатель (ум. 1886).
 26 января — Андреевич-Морарь, Сильвестр, церковный деятель на Буковине, в 1880—1895 годах — православный митрополит Буковины, украинофоб, румынизатор буковинской православной церкви.
 11 февраля — Антон Гарагашян, армянский философ, историк, арменовед, педагог. Основатель армянской сравнительной историографии
 4 марта — Василий Павлович Васильев, русский учёный-синолог, буддолог, санскритолог (ум. 1900).
 4 апреля — Томас Майн Рид, английский писатель (ум. 1883).
 12 апреля — Николай Павлович Жандр, русский морской офицер, писатель, поэт, драматург и переводчик (ум. 1895).
 25 апреля — Фёдор Иванович Буслаев, русский филолог и искусствовед (ум. 1897).
 29 апреля — Александр II, российский император в 1855—1881.
 1 мая — Александр Владимирович Адлерберг, российский государственный деятель, генерал-адъютант, министр Императорского двора и уделов в 1870 — 1881 годах, ближайший советник императора Александра II (ум.1888)
 5 мая — Карл Маркс, немецкий философ и политик, основоположник теории коммунизма (ум. 1883).
 15 мая — Мориц Генрих Фюрстенберг, немецкий ветеринар, паразитолог и физиолог.
 17 июня — Шарль Гуно, французский композитор (ум. 1893).
 1 июля — Игнац Филипп Земмельвайс (ум. 1865), венгерский акушер немецкого происхождения, пионер антисептики.
 2 июля — Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), епископ Угличский, археограф и палеограф.
 6 июля — Адольф Андерсен, один из крупнейших мастеров комбинационной игры в истории шахмат (ум. 1879).
 30 июля — Эмили Джейн Бронте, английская писательница (ум. 1848).
 15 сентября — Юстус Людвиг Адольф Рот, немецкий геолог (ум. 1892).
 21 сентября — Николай Иванович Второв, русский краевед, историк, этнограф (ум. 1865).
 26 сентября – Александр Юлиус Шиндлер, австрийский писатель, поэт и драматург  (умер в 1885).
 4 октября — Франческо Криспи, итальянский политик и государственный деятель, сподвижник Джузеппе Гарибальди, премьер-министр Италии в 1887—1891 и 1893—1896 годах (ум. 1901).
 22 октября — Козьма Терентьевич Солдатенков, предприниматель и меценат, книгоиздатель и коллекционер (ум. 1901).
 9 ноября — Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель, поэт, член-корреспондент Петербургской АН (ум. 1883).
 16 ноября — Константин Дмитриевич Кавелин, русский историк, правовед и социолог, публицист (ум. 1885).
 27 декабря — Бычков, Афанасий Фёдорович, русский историк, археограф, библиограф, палеограф, академик Петербургской Академии наук (1869 год), директор Императорской публичной библиотеки (1882—1899 годы), член Государственного совета (с 1890 года).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1818 году
 29 марта — Александр Сабес Петион, — пожизненный президент Республики Гаити (род. 1770).
 28 октября — Эбигейл Адамс, первая американская феминистка, супруга президента США Джона Адамса (род. 1744).

См. также

Примечания